Хардинес де Тадзибичен има више значења:

 Хардинес де Тадзибичен (Канасин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Хардинес де Тадзибичен (Мерида), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику